Коле́сниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Колесниково — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Колесниково — хутор в Ольховатском районе Воронежской области.
 Колесниково — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Колесниково — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Колесниково — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Колесниково — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Колесниково — село в Кетовском районе Курганской области.
 Колесниково — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Колесниково — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Колесниково — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Колесниково — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Колесниково — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Колесниково — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Колесниково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Колесниково — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Колесниково — село в Каракулинском районе Удмуртии.
 Колесниково — село в Заводоуковском районе Тюменской области.

Украина 
 Колесниково — село в Ракитнянском районе Киевской области.
 Колесниково — село в Роменском городском совете Сумской области.

См. также 
 Колесников